Пуффо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Пуатьє, 30 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Пуффон і Сен-Женар було об'єднано в новий муніципалітет Марсіє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 382,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуффон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуффон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр